Ailele Hun, beziehungsweise Ailelehun (tetum für „Kapokbaum“) steht für:

 Ailele Hun (Stadtteil), ein Stadtteil der osttimoresischen Landeshauptstadt Dili
 Ailele Hun (Bemori), eine Aldeia im osttimoresischen Suco Bemori
 Ailele Hun (Camea), eine Aldeia im osttimoresischen Suco Camea
 Ailelehun (Hera), ein Ort im osttimoresischen Suco Hera, der zum Teil auch in Camea liegt.